Der Seat Cordoba, nach der spanischen Stadt Córdoba benannt, war ein Modell der Automarke Seat.

Allgemeines 
Der Cordoba war eine kompakte Stufenhecklimousine (später auch als Kombi) auf der Basis des Seat Ibiza. Die Technik stammte vom Polo 6N, Golf 3 bzw. Polo 9N (je nach Baujahr und Modell).

Eine weitere Variante war der Kastenwagen Seat Inca (9KS), baugleich mit dem VW Caddy (9KV). So war auch das Schwestermodell der VW Polo Classic/Variant (6KV) mit dem Cordoba/Vario baugleich. Es bestanden jedoch Unterschiede zum VW-Schwestermodell, so zum Beispiel die Scheinwerfer, der Kühlergrill, die Rückleuchten und weitere Details. Die Motorenpalette und die Ausstattungslinien waren mit denen im Ibiza nahezu identisch.

Geschichte 
Der Cordoba (6K/C) wurde erstmals zusammen mit dem Ibiza (6K) eingeführt. Von Anfang 1993 bis Sommer 1999 erhielt der Cordoba (wie auch der Ibiza) mehrere kleine optische Verbesserungen.

Im Sommer 1996 wurde dann auch der Cordoba Vario als Kombi eingeführt. Ab dem Modell 6K/C GP01 gab es eine neue Front- und Heckpartie, Klarglasscheinwerfer sowie ein neues Cockpit, die Basis war jedoch weiterhin der 6K.

Mit dem im August 1999 eingeführten Cordoba GP01 distanzieren sich Ibiza und Cordoba vom Schwestermodell Polo optisch. Gravierende Unterschiede gibt es beim Cordoba 6L/C: so gibt es keinen Zweitürer mehr, der serienmäßig verbaute Heckflügel wie beim 6K und GP01 fehlt. Auch gibt es keine Cupra-Version und keinen Kombi des Cordoba 6L.

Interne Modellbezeichnungen 
 6K (02/1993–07/1999)
 6K GP01 (08/1999–08/2002)
 6L (09/2002–11/2008)

Modelle 
 zweitüriges Stufenheck (nur Sportausführungen)
 viertüriges Stufenheck
 fünftüriger Kombi (Vario)

Cordoba (Typ 6K/6C, 1993–2002) 

Anfang 1993 wurde der Cordoba eingeführt. Er ergänzte die Seat-Palette als Stufenheckvariante des Ibiza. Ihn gab es zunächst nur als Viertürer.

Im Frühjahr 1996 erschien, zusammen mit kleinen Detailänderungen, die zweitürige Variante. Sie sollte sportlich orientierte Fahrer ansprechen. Die Ausstattungslinie SX war sogar nur dem Zweitürer vorbehalten.

Im August 1996 wurde noch ein Kombi mit dem Namen Cordoba Vario in das Programm aufgenommen.

 02/1993: Einführung des Cordoba 6K/C als viertürige Stufenhecklimousine mit folgenden Motoren: 1,4 l (60 PS), 1,6 l (75 PS), 1,8 l (90 PS), 2,0 l (116 PS), 1,9 D (68 PS) und 1,9 TD (75 PS).
 01/1994: Einführung des 1,8 16V (129 PS).
 03/1996: Einführung einer zweitürigen Version.
 08/1996: Leichtes Facelift. Neue Motoren: 1,6 l (101 PS) statt 1,8 l (90 PS), 2,0 16V (150 PS) statt 1,8 16V (129 PS). Neue 1,9-l-TDI-Dieseldirekteinspritzer (90 bzw. 110 PS), 1,0 l (50 PS), 1,4 16V (101 PS) und 1,9 SDI (64 PS). Einführung der Kombiversion Cordoba Vario mit den Motoren 1,4 l (60 PS), 1,6 l (75 bzw. 101 PS), 1,9 SDI (64 PS) und 1,9 TDI (90 bzw. 110 PS).

Ausstattungsvarianten 
Den Seat Cordoba gab es in den Ausstattungslinien S, SE, SXE, CLX, GLX, GT, GTI und als Sportmodell den ausschließlich zweitürigen Cordoba SX. Später folgten noch die Varianten Comfort und Exclusiv. Zudem gab es mehrere Sondermodelle wie Amaro, Aniversario, Spring, und Fresh, basierend auf den Ausstattungslinien CLX und GLX.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Cordoba (Typ 6K GP01, 1999–2002) 

Der überarbeitete Seat Cordoba (intern: 6K-GP01) kam im Sommer 1999 zu den Händlern.

Ähnlich wie beim 1993 präsentierten Modell gab es die zwei- und viertürigen Stufenhecklimousinen sowie den fünftürigen Kombi mit dem Zusatznamen Vario. Die Ausstattungslinien wurden umbenannt und hießen nun Stella, Signo, Freeze sowie Sport. Zusätzlich gab es noch die zweitürigen Sportversionen mit 1,9 l TDI (110 PS) und als „Cupra“ mit 1,8 T (156 PS).

Im Herbst 2002 wurde ein komplett neues Modell vorgestellt, dass den mittlerweile neun Jahre alten Cordoba 6K ablöste.

 08/1999: Große Modellpflege (6K GP01). Neue Front- und Heckpartie sowie geändertes Cockpit. 1,8 T (156 PS) statt 2,0 16V (150 PS); 1,9 SDI überarbeitet, jetzt mit 68 statt 64 PS.
 05/2000: 1,4 16V (75 PS) statt 1,6 l (75 PS) und neuer 1,8 T (156 PS)

Technische Daten 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Cordoba (Typ 6L, 2002–2008) 

Die zweite Cordoba-Generation wurde im Oktober 2002 ein halbes Jahr nach dem Ibiza eingeführt. Das Angebot beschränkte sich jedoch hier nur noch auf eine viertürige Stufenhecklimousine.

Ausstattung 

Anfänglich gab es die Ausstattungslinien Stella, Signo und Sport.

Ab 2004 kam Stylance hinzu und ab 2006 zusätzlich die Ausstattungen Reference und das Sondermodell „Fresh Plus“.

 10/2002: Einführung des Cordoba 6L als viertürige Stufenhecklimousine mit den Motoren: 1,2 12V (64 PS), 1,4 16V (75 bzw. 101 PS), 2,0 l (116 PS), 1,4 TDI (75 PS), 1,9 SDI (64 PS) und 1,9 TDI (101 bzw. 131 PS).
 05/2005: 1,4 TDI überarbeitet in zwei Leistungsstufen: 69 bzw. 80 statt 75 PS.
 06/2006: 1,6 16V (105 PS) ersetzt 1,4 16V (101 PS). 1,4 16V überarbeitet und leistet jetzt 86 statt 75 PS. 1,2 12V überarbeitet (69 statt 64 PS). 1,9 SDI (64 PS) entfällt.
 11/2008: Produktion eingestellt.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Produktionsende 
Im November 2008 wurde die Produktion des Cordoba nach 15 Jahren ohne Nachfolger eingestellt. Der im Herbst 2002 eingestellte Cordoba Vario erhielt erst im Frühsommer 2010 mit dem Seat Ibiza ST einen Nachfolger.

Siehe auch 
 Seat Cordoba WRC

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog 1999, 2000, 2004 und 2008.
 Offizieller Seat Verkaufsprospekt für Baujahr 1996–1999 (6K/C)
 Offizieller Seat Verkaufsprospekt für Baujahr ab 2002 (6L)
 Seat Cordoba Betriebsanleitung. Seat S.A., Oktober 1996. W06K5012003S
 Seat Cordoba Betriebsanleitung. Seat S.A., März 1999. W06K5012003AQ
 Liste über Seat-Motoren auf vag-codes.com (englisch)

Weblinks

Einzelnachweise 

Cordoba
Kleinwagen
Limousine
Kombi